Stimmungsbild steht für:

 das Ergebnis einer
 Befragung oder Meinungsumfrage
 Online-Umfrage
 Volksbefragung
 Petition
 Marktforschung

 eine stimmungsvolle Abbildung
 Stillleben

 Image als sozialwissenschaftliches Konzept

Siehe auch:
 Surveytainment